Boundary – miejscowość w hrabstwie Derbyshire i Leicestershire (Anglia)
 Boundary – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)